Мария (Мура) Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг (1892 год, Полтава, Российская империя — 31 октября 1974 года, Террануова-Браччолини, провинция Ареццо, регион Тоскана, Италия) — международная авантюристка, писательница, предположительно тройной агент ОГПУ, английской и германской разведок. Автор сценариев к фильмам. В первом замужестве Бенкендорф, позднее — баронесса Будберг. В СССР на упоминание в открытой печати о М. И. Закревской-Будберг и характере её отношений с Максимом Горьким был наложен запрет.

Близкие называли её Мурой, а Максим Горький к тому же «железной женщиной» (под заглавием «Железная женщина» вышла в свет биографическая книга о Будберг, написанная Ниной Берберовой). Много лет Мария Игнатьевна состояла в близких отношениях с Горьким, а затем с Гербертом Уэллсом.

Биография 
Дочь И. П. Закревского. Отец внезапно умер в 1905г. Воспитывалась в полтавском имении матерью. Будучи фрейлиной, вышла замуж за 29-летнего дипломата Ивана Александровича Бенкендорфа (в 1912 году — второй секретарь российского посольства в Берлине), 24 сентября 1911 года в Берлине. С детства свободно владела немецким, французским, английским и итальянским языками. В 1912—1914 годах работала в российском посольстве в Берлине. Жила с мужем в его родовом замке Йендель (рыцарская мыза Янеда) в Эстляндской губернии (входившей тогда в состав Российской империи), двое детей Павел и Таня. Иоанн решил, что ему надо ехать и присмотреть за имением. Мура собиралась последовать за ним вместе с детьми и матерью. Вся семья поехала в Эстонию, но Мура осталась в Петрограде, объяснив это тем, что приедет, как только устроит больную мать. Супруг позже убит крестьянами 19 февраля 1919 года в окрестностях своего замка, дети остаются в Эстонии с гувернанткой. В Петербурге в феврале 1918г, Мура знакомится с английским 32-х летним вице-консулом Робертом Локкартом. Локкарт в своих мемуарах датирует первую встречу временем, до Брестского мира:
"В это время я впервые встретился с Мурой <...> Ей было 26 лет. Чистокровная русская, она с высокомерным презрением смотрела на мелочи жизни и отличалась исключительным бесстрашием. Ее огромная жизнеспособность, которой она, может быть, была обязана своему железному здоровью, вселяла бодрость во всех, кто приходил с ней в соприкосновение. Где она любила, там был ее мир; ее жизненная философия делала ее хозяйкой всех возможных последствий. Она была аристократка. Она могла бы стать коммунисткой. Она никогда не могла бы быть мещанкой.<...> Она показалась мне очень привлекательной женщиной; разговоры с ней были ярким пятном в моей повседневной жизни. Увлечение началось после."   Локкарт. Мемуары британского агентаАмериканский историк Джонатан Шнир в своей книге "Заговор Локкарта..." указывает дату их первой встречи более точно, 2 февраля 1918г.

Начало же близких отношений с Марией Бенкендорф сам Брюс Локкарт датирует концом апреля 1918 года."В мою жизнь вошло нечто, что оказалось сильнее и прочнее всех других связей..."  Локкарт. Мемуары британского агента
При ликвидации в сентябре 1918 года антисоветского т.н. «Заговора трех послов», организованного Р. Локкартом, уже бывшим вице-консулом и главой специальной британской миссии, была арестована сотрудниками ВЧК в его квартире по подозрению в работе на британскую разведку. Локкарт приобщал любовницу к сбору разведывательной информации, используя её способность с лёгкостью входить в доверие к нужным людям. Локкарт ходатайствовал лично о ее освобождении, явившись в кабинет к Якову Петерсу, одному из создателей и руководителей ВЧК. Мура была освобождена, и арестован уже сам Локкарт. Впоследствии посещала вместе с Петерсом арестованного Локкарта, в книге передала ему записку «Ничего не говори. Все будет хорошо». 
Любовную связь с Петерсом Мура то отрицала, то на вопрос: «Переспали ли вы с Петерсом?» отвечала: «Конечно!». В сентябре умирает ее больная мать. После освобождения в октябре 1918 года Локкарт вернулся в Англию, и Закревская осталась в Москве в одиночестве. 

Познакомилась с Корнеем Чуковским, который работал в издательстве «Всемирная литература». Мура пришла к нему просить переводов: она прекрасно знала английский и хотела переводить Уайльда и Голсуорси. Корней Иванович переводов ей не дал, зато поручил конторскую работу, с которой Мура справлялась великолепно. 

С 52-летним М. Горьким их познакомил Корней Чуковский, порекомендовав Горькому Марию Игнатьевну в качестве секретаря. Он же описал первое совместное редакционное заседание:«Как ни странно, Горький хоть и не говорил ни слова ей, но всё говорил для неё, распустив весь павлиный хвост. Был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу».Познакомилась с Максимом Горьким осенью 1919 года и тогда же вошла в его ближайшее окружение, стала его секретарём, а затем и гражданской женой. Жила в доме Горького на Кронверкском проспекте (с небольшими перерывами) с 1920 года до его возвращения в СССР в 1933 году. По сведениям семьи, была секретарём Горького с 1923 по 1932 год. Горький организовал и второй, фиктивный брак Марии Закревской, оплатил большие карточные долги некоего барона Будберга, взамен сосватав ему свою протеже. В  Эстонии у нее оставались дети от первого мужа, замужество давало ей эстонское гражданство и право свободно посещать их. Так Мура стала баронессой Будберг. Высоко одарённая, эрудированная, с хорошим знанием иностранных языков, Будберг стала для Горького незаменимой помощницей. «Без неё я — как без рук и без языка», — говорил Горький, посвятивший ей свой последний роман «Жизнь Клима Самгина». Переводила произведения Горького и других современных русских писателей на английский язык. Взяла в свои руки переговоры с издателями, переводчиками, режиссёрами за рубежом.

В 1922 году выезжала в Эстонию. Когда Горький уехал из России — в Сорренто, где прожил много лет, — Мура присоединилась к нему. Она закупала рукописи для фирмы, которая публиковала иностранные произведения на русском языке. Не раз пересекала весь континент, встречалась с ведущими европейскими писателями. Однажды виделась с Муссолини, которому пожаловалась на слежку за Горьким. «Мы не следим за ним, — ответил итальянский диктатор. — Мы следим за вами». 

Будберг перешли все права на зарубежные издания Горького после его смерти.«Уэллс не пропускает ни одной юбки. Такого бабника мир не видел, не знал. А вот Горький — когда он с тобой, такое впечатление, что в мире других женщин не существует даже теоретически».  Мария БудбергВ 1920 году познакомилась с английским писателем Г. Уэллсом и стала его любовницей. Связь возобновилась в 1933 году в Лондоне, куда она уехала, расставшись с Горьким. Близкие отношения с Уэллсом продолжались до смерти писателя. Он просил её выйти за него замуж, но она отказалась (в сведениях, восходящих к Т. И. Александер, дочери Будберг, её мать названа «женой Уэллса»). Жизнь с великим фантастом подарила Муре уникальную возможность общения с писателями, политиками, журналистами, военными и дипломатами, что непрерывно пополняло её информационную копилку. «Мура — та женщина, которую я действительно люблю. Я люблю ее голос, само ее присутствие, ее силу и ее слабости. Я радуюсь всякий раз, когда она приходит ко мне. Я люблю ее больше всего на свете. Мура мой самый близкий человек. Даже когда в досаде на нее я позволяю себе изменить ей или когда она дурно со мной обошлась, и я сержусь на нее и плачу ей тем же, она все равно мне всех милей. И так и будет до самой смерти...»   Герберт Уэллс

Архив Горького 
В монографии «Тайна смерти Максима Горького: документы, факты, версии», подготовленной сотрудниками ИМЛИ им. Горького, находим некоторые факты об отношениях Будберг и Горького:

Была в Москве по приглашению Горького в 1935. В 1936 году присутствовала при его кончине и на похоронах, что дало повод ряду исследователей считать её агентом НКВД. После смерти Горького 45-летняя Мария Игнатьевна навсегда уехала в Англию. Больше она никогда не бедствовала: советское правительство оформило её (а не единственную законную (венчанную) жену Горького — Екатерину Пешкову) как наследницу зарубежных изданий Горького, гонорары за которые она получала вплоть до конца своих дней.
 
В 1951 году, когда британские государственные служащие, бывшие многолетними агентами советской разведки, Гай Бёрджесс и Доналд Маклейн, бежали в СССР, Будберг попала под подозрение контрразведки МИ-5. Основанием послужило то обстоятельство, что Бёрджесс, будучи гомосексуалистом, регулярно посещал её квартиру. Для опроса Будберг к ней был направлен, знакомый с ней лично, агент MI-5 Иона "Клоп" Устинов. Дело окончилось ничем.

Ещё раз была в Москве в конце 1950-х годов (вместе с дочерью А. И. Гучкова), последний раз — в 1968 году (вместе со вдовой Ромена Роллана М. П. Кудашевой-Роллан).

Во время последнего визита была в московском театре «Современник» на спектакле по пьесе М. Ф. Шатрова «Большевики» («Тридцатое августа», 1968). По воспоминаниям, выглядела мощной «как танк». При обсуждении спектакля — к удивлению присутствовавших, не подозревавших, кто перед ними, — сказала, что артисты, игравшие чекистов, не похожи на своих реальных прототипов, которые допрашивали её в 1918 году.

Хранила письма М. Горького. Получала из Советского Союза денежные переводы в обмен на обещание воздержаться от их публикации.

Работала в кино: в 1961 снялась в фильме Питера Устинова «Романов и Джульетта», позднее писала сценарии для британских постановок «Чайка» (1968) и «Три сестры» (1970).

В феврале 1970 года умер Брюс Локкарт. После похорон Мура организовала поминки в русском православном кафедральном соборе в Кенсингтоне, на Эннисмор Гарденс, Лондон.

16 сентября 1974 приехала из Англии к сыну в Италию. Жила под Флоренцией. 31 октября скончалась там от рака, по другим данным — 2 ноября 1974 от обширного инфаркта.

Сын Павел Иванович перевёз тело матери в Лондон, где её отпели в православном храме и похоронили 11 ноября 1974 года. Ее отпевали в тойм же церкви, в Кенсингтоне, где ранее устроила поминки по своему первому знаменитому любовнику. Но на этот раз в здании было полно людей. Полная информация о подлинных событиях в жизни Марии Игнатьевны предположительно до сих пор скрыта под грифами «секретно» на различных языках в архивах спецслужб разных стран и остаётся неизвестной исследователям.

Воспоминания современников 
В уже упоминавшейся коллективной монографии «Тайна смерти Максима Горького: документы, факты, версии», подготовленной сотрудниками ИМЛИ им. Горького, даётся такая оценка Марии Игнатьевны: «Смелая авантюристка, без какой-либо политической ориентации, она неоднократно подвергалась аресту (за дружбу и знакомство с неугодными ЧК людьми, за незаконные переходы границы) и по ходатайству Горького освобождалась».

Нина Берберова: «Она любила мужчин, не только своих трёх любовников, но вообще мужчин, и не скрывала этого, хоть и понимала, что эта правда коробит и раздражает женщин и возбуждает и смущает мужчин. Она пользовалась сексом, она искала новизны и знала, где найти её, и мужчины это знали, чувствовали это в ней и пользовались этим, влюбляясь в неё страстно и преданно. Её увлечения не были изувечены ни нравственными соображениями, ни притворным целомудрием, ни бытовыми табу. Секс шёл к ней естественно, и в сексе ей не нужно было ни учиться, ни копировать, ни притворяться. Его подделка никогда не нужна была ей, чтобы уцелеть. Она была свободна задолго до «всеобщего женского освобождения».

Семья 
 Сын — Павел Иванович Бенкендорф (11 сентября 1913, Янеда — 1996), по образованию агроном.
 Дочь — Татьяна Ивановна Бенкендорф (15 января 1915, Петроград — 2004), в замужестве Александер, её дочь — предпринимательница Хелен Александер.

Старшая единокровная сестра М. И. Будберг, Александра «Алла» Игнатьевна Закревская (1887—1960), вышедшая замуж за барона Артура фон Энгельгардта в 1908 году, но разведшаяся с ним в 1909 году, — прабабка британского политика Ника Клегга, лидера партии либеральных демократов в период с декабря 2007 года по май 2015 года и заместителя премьер-министра Соединенного Королевства в парламенте 2010—2015 годов.

Примечания

Литература 
 Нина Берберова Железная женщина. Рассказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и о её друзьях. — New York: Russica Publ. Inc., 1981.
 Nina Berberova. Moura: the dangerous life of the Baroness Budberg. New York: New York Review of Books Classics 2005 ISBN 978-1-59017-137-0
 А. М. Горький и М. И. Будберг. Переписка. 1920—1936 гг. // «Архив А. М. Горького». Т. XVI. — М.: ИМЛИ РАН, 2001.
 Тайна смерти Горького: документы, факты, версии. Редакционная коллегия: Л. А. Спиридонова (отв. редактор), О. В. Быстрова, М. А. Семашкина — М.: Издательство АСТ, 2017. ISBN 978-5-17-099077-1
 А. В. Багаев. Презумпция лжи. М. Товарищество научных изданий КМК. 2016. 344 с.
 Дебора Макдональд, Джереми Дронфилд. Очень опасная женщина. Из Москвы в Лондон с любовью, ложью и коварством: биография шпионки, влюблявшей в себя гениев. М., 2016 ISBN 5040325592, ISBN 9785040325597

Ссылки 
 
 
 Закревская Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг 1892 — 12 октября 1974  
 Роковая Баронесса
 Янедаская королева разведки — неуловимая и очень опасная 
 Любовницу Максима Горького на Западе считали шпионкой 
 Michael Dirda Moura. The Dangerous Life of the Baroness Budberg By Nina Berberova.  Washington Post 22. May 2005
  Moura Mysteries  (2008) Director Dimitri Collingridge Produced by Bergman Pictures ltd

Мария Игнатьевна
Мария Игнатьевна
Источники разведки Великобритании
Разведчицы
Максим Горький
Герберт Уэллс
Сценаристы по алфавиту
Двойные агенты
Деятельницы культуры Серебряного века
Литераторы-разведчики
Переводчики на английский язык
Переводчики с русского языка
Похороненные в Лондоне
Русские эмигранты первой волны в Великобритании
Русские эмигранты первой волны в Италии